Пётр Вереща́гин:
 Пётр Верещагин (Яков Владимирович Калико; род. 1976) — писатель-фантаст.
 Верещагин, Пётр Петрович (1836—1886) — русский живописец, академик пейзажной живописи.